EK steht als Abkürzung für:
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Armenien
 Dänemark nach dem ICAO-Code
 Emirates Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Eigenkapital, Teil eines Vermögens, der nach Abzug sämtlicher Schulden übrig bleibt
 Einkaufspreis (auch EKP), siehe Einstandspreis
 Einschlusskörperchen in der Histologie
 Einzelkämpferlehrgang der Bundeswehr
 Einzelkosten, ein Begriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung
 Eisenbahn-Kurier, eine Zeitschrift über das Bahnwesen
 Eisenbahnkreuzung in Österreich
 Eisernes Kreuz als Kriegsauszeichnung
 EK/servicegroup, eine Handelskooperation
 Endorsement Key, genau einem TPM eindeutig zugeordnet, die Schlüssellänge ist auf 2048 Bit und der Algorithmus auf das RSA-Verfahren festgelegt, siehe Trusted Platform Module#Endorsement Key
 Elektronischer Kampf
 Entlassungskandidat, ein Begriff im Jargon der Nationalen Volksarmee (DDR)
 Erdkunde als Schulfach
 Ermittlungskommission
 Ersatzkasse
 Erstkommunion, heilige Erstkommunion
 Erythrozyten-Konzentrat, eine aus roten Blutzellen bestehende Blutkonserve
 Europäische Kommission

EK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Lastkraftwagen des öffentlichen Dienstes
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Bosnien und Herzegowina

Ek ist der Familienname:
 Ek (Familienname), zu Namensträgern siehe dort

ek ist
 ein Präfix (griechisch  „aus, heraus“), siehe Liste griechischer Präfixe #ek, Liste der Präpositionen im Neugriechischen

eK ist
 ein Kei-Car-Modell von Mitsubishi – siehe Mitsubishi eK

e. K. als Abkürzung steht für
 eingetragener Kaufmann

Siehe auch
 EK-Verlag
 Eck
 Egk

EK